Джарнелл Д’Маркус Стоукс (; род. 7 января 1994 года, Мемфис, Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Хастл» и клуб Джи-Лиги НБА «Мемфис Хастл». До прихода в НБА играл за студенческую команду университета Теннесси. На драфте НБА 2014 года был выбран под 35-м номером клубом «Юта Джаз», а позже обменен в «Мемфис Гриззлис».

Университет Теннессии 
Стоукс отыграл три сезона за баскетбольную команду университета Теннесси. За 87 матчей он в среднем за игру набирал 13 очков, делал 9,6 подбора и 1,8 блок-шота. Он покинул университет, имея в своём активе 40 дабл-даблов (4 место в истории университета), 836 подборов (8 место) и 94 блок-шота (14 место). Он также был лидером Юго-Восточной конференции по подборам в нападении в 2013 и 2014 годах.

Профессиональная карьера 
26 июня 2014 года Стоукс был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 35 номером клубом «Юта Джаз» и этим же вечером был обменен в «Мемфис Гриззлис». В июле он в составе «Гриззлис» принял участие в Летней лиге НБА, а 18 августа подписал контракт с клубом. 8 ноября 2014 года он был отправлен в фарм-клуб «Айова Энерджи», однако уже на следующий день был отозван в основную команду.

10 ноября 2015 года Стоукс вместе с Бено Удрихом был обменен в «Майами Хит» на Джеймса Эннисом и Марио Чалмерса.

18 февраля 2016 года «Майами» обменял Стоукса вместе с денежной компенсацией в «Нью-Орлеан Пеликанс» на выбор во втором раунде драфта 2018 года. На следующий день он был отчислен из «Нью-Орлеана». 27 февраля он оказался снова в «Су-Фолс Скайфорс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Tennessee bio
 ESPN.com Profile
 Rivals.com Profile
 Scout.com Profile

Баскетболисты США
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»